Vallecito bezeichnet

 Vallecito (Belén)
 Tacupampa einen Ort im Departamento Iruya der argentinischen Provinz Salta

in den Vereinigten Staaten:
 Vallecito (Colorado)
 Vallecito (Kalifornien)
 Vallecito (New Mexico)